Бродац може да се односи на:

 Бродац Горњи, насеље у општини Бијељина, Република Српска, БиХ;
 Бродац Доњи, насеље у општини Бијељина, Република Српска, БиХ.

Види још 
 Бродец (вишезначна одредница)